Wiekowice – osada w województwie dolnośląskim, w powiecie głogowskim, w gminie Żukowice
 Wiekowice – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gminie Darłowo